Spojení písmen C a D může mít různé významy:

CD 
 kompaktní disk (z anglického Compact Disc) – též jako prefix nebo součást zkratek či akronymů různých formátů kompaktních disků – viz CD+G, CD-I, CD-R, CD-ROM, CD-RW, CD plus, miniCD, SACD, SVCD, Enhanced CD, PhotoCD, Video CD, Live CD
 CD – kód ISO 3166-2 pro Demokratickou republiku Kongo
 diplomatický sbor (z francouzského corps diplomatique)
 Centrální dispečink
 diferenciační skupina (z anglického Cluster of Differentiation) – v imunologii a molekulární biologii
 nakažlivá nemoc (z anglického Contagious Disease)
 Crohnova choroba (z anglického Crohn's Disease)
 důvěrný materiál (z anglického Confidential Document)
 civilní (protiletecká) obrana (z anglického Civil Defence)
 Cordoba Durchmusterung – astronomický katalog poloh hvězd a dalších objektů
 Cimrmanův disk – multimediální prezentace věnovaná Járovi Cimrmanovi
 cirkulární dichroismus – fyzikálně-chemická metoda určování struktury
 celodenní (směna, provoz atd.)
 v cizojazyčných textech v kontextu dopravy může být myšleno jako zkratka pro České dráhy
 Club Deportivo – sportovní klub (španělština, portugalština)

Cd 
 kadmium (z latinského Cadmium) – chemický prvek
 crossdresser – člověk oblékající oděv určený pro opačné pohlaví

cd 
 kandela (z latinského candela) – jednotka svítivosti
 cd (Unix) – příkaz v UNIXu, jenž změní aktuální pracovní adresář

.cd 
 .cd – internetová doména nejvyššího řádu pro Demokratickou republiku Kongo

Externí odkazy 
 
 
 

Zkratky
Značky